3-й Чемпионат мира по сноубордингу прошёл с 12 по 17 января 1999 года в немецком Берхтесгадене. Было разыграно 10 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе и гигантском слаломе.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Январь 1999 года
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира по сноуборду
Сноуборд в Германии
Международные спортивные соревнования в Берхтесгадене